miasta:
 Polignac (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Polignac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
osoby:
 Melchior de Polignac (1661-1742) – francuski dyplomata i duchowny
 Jules Armand de Polignac (1780-1847) – premier Francji